

Architettura
Casa Machiavelli – edificio storico di Sant'Andrea in Percussina
Palazzo Machiavelli – edificio storico di Firenze

Astronomia
19730 Machiavelli – asteroide della fascia principale

Giochi
Machiavelli – gioco di carte
Machiavelli – gioco da tavolo

Persone
Machiavelli – nobile famiglia fiorentina
Francesco Maria Machiavelli – cardinale italiano
Niccolò Machiavelli – filosofo, scrittore e politico italiano
Nicoletta Machiavelli – attrice italiana
Zanobi Machiavelli – pittore e miniaturista italiano

Geografia

Machiavelli – quartiere di Seriate in provincia di Bergamo

Altro
Liceo classico Niccolò Machiavelli – scuola secondaria di secondo grado di Lucca

Pagine correlate
Machiavellismo